Сан Исидро Виста Ермоса има више значења:

 Сан Исидро Виста Ермоса, Ранчо Нуево (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Исидро Виста Ермоса (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро Виста Ермоса (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику